Ширяевка — название населённых пунктов в России:

 Ширяевка — село в Гордеевском районе Брянской области.
 Ширяевка — деревня в Почепском районе Брянской области.
 Ширяевка — село в Михайловском районе Приморского края.
 Ширяевка — деревня в Ржаксинском районе Тамбовской области.